Pau d'Arco kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pau d'Arco (kommun i Brasilien, Tocantins), 
 Pau d'Arco (kommun i Brasilien, Pará), 

Robotskapade Brasilienförgreningar